Bührig ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bührig (1896–1959), deutscher Gewerkschaftsfunktionär, Politiker und Widerstandskämpfer 
 Kristin Bührig (* 1964), deutsche Germanistin
 Marga Bührig (1915–2002), deutsch-schweizerische evangelische Theologin 

Siehe auch:
 Bühring
 Bürrig